Il doppio del torneo di tennis Příbram Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ota Fukárek e Udo Plamberger che hanno battuto in finale Petr Pála e Radek Štěpánek 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (quarti di finale)
 Óscar Ortiz /  Mariano Sánchez (quarti di finale)

 Petr Pála /  Radek Štěpánek (finale)
 Martin Hromec /  Borut Urh (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Příbram Challenger 1998